Jméno a příjmení Tomáš Hudec má více nositelů:

 Tomáš Hudec (fotbalista) (* 5. dubna 1982) – český fotbalista
 Tomáš Hudec (kněz) (1877–1951) – český římskokatolický kněz